Бостън е:
 град в Масачузетс, САЩ.
 град в Линкълншър, Англия.
 град в Джорджия, САЩ.
 град в Индиана, САЩ.
 град в Ню Йорк, САЩ.
 музикална група от САЩ.
 подводница от ВМС на САЩ.

Бостън е и фамилното име на:
 Дейвид Бостън (р. 1978), състезател по американски футбол.
 Ралф Бостън (р. 1939), състезател по лека атлетика.

Събития в Бостън:
 Бомбени атентати в Бостън